Ennedi – altopiano situato nel nord del Ciad.
Regione di Borkou-Ennedi-Tibesti – ex regione del Ciad, soppressa nel 2008
Regione di Ennedi – ex regione del Ciad dal 2008 al 2012, derivante dallo smembramento della precedente
Regione di Ennedi Est – regione del Ciad dal 2012, derivante dallo smembramento della precedente
Regione di Ennedi Ovest – regione del Ciad dal 2012, derivante dallo smembramento della precedente
Dipartimento di Ennedi – dipartimento del Ciad